Groen  () ist eine grüne Partei in Belgien. Sie tritt in Flandern an (im restlichen Belgien tritt die Ecolo an), sie ist aber auch im gesamtbelgischen Parlament und im Europaparlament vertreten. Groen ist Mitglied der Europäischen Grünen Partei und der Global Greens.

Parteigeschichte 
Anfangs wurde die Partei unter dem Parteiennamen Agalev (Anders Gaan Leven) gegründet. Die Gründungsmitglieder waren von der sozialen Bewegung Agalev inspiriert. Diese Bewegung entstand in den 1970ern durch den Jesuiten Luc Versteylen. Die Bewegung verband Umweltschutz mit Linkskatholizismus.

Bei den Wahlen 1981 zum belgischen Parlament gewann die Partei vier Prozent der Stimmen und zwei Abgeordnetensitze in der belgischen Abgeordnetenkammer sowie einen Sitz im belgischen Senat. In der gleichen Wahl 1981 gewannen die wallonischen Grünen (Ecolo) erstmals zwei Sitze in der Abgeordnetenkammer und drei Sitze im Senat. Offiziell wurde die Partei 1982 gegründet.

Bei den Wahlen 1985 gewann Agalev zwei weitere Abgeordnetensitze in der Abgeordnetenkammer sowie zwei weitere Sitze in den Wahlen 1987 und einen weiteren 1991. So kam Agalev 1991 mit sieben Sitze in die Abgeordnetenkammer. Nach den Wahlen von 1999 beteiligte Agalev sich erstmals an der Regierung, die Agalev-Politikerin Magda Aelvoet wurde Kabinettsmitglied in der Regierung von Guy Verhofstadt.

2003 rutschte die Partei bei den Wahlen mit 2,6 Prozent unter die Fünf-Prozentklausel und war nicht mehr in der Abgeordnetenkammer und im Senat vertreten. Diese Wahlniederlage führte zu einer innerparteilichen Diskussion. Als deren Folge wurde unter anderem der Parteiname Agalev in Groen! umgeändert. Erst 2007 gelang es den Groen! wieder mit 4 Sitzen in die Abgeordnetenkammer und mit einem Sitz in den Senat einzuziehen.

Nach kurzen Verhandlungen fusionierte am 19. Dezember 2009 die Partei mit der Sociaal-Liberale Partij (SLP), wobei sich die SLP auflöste. 

2012 wurde der Parteiname Groen! in Groen umgeändert.

Politische Vertretung und Wahlergebnisse

Weblinks 
 Groen
 Dossier Groen – Sammlung von Zeitungsartikeln und Videos über Groen auf VRTnieuws.net (niederländisch)

Einzelnachweise 

 
Partei (Belgien)
Grüne Partei
Mitgliedspartei der Europäischen Grünen Partei
Politik (Region Brüssel-Hauptstadt)
Gegründet 1981